Исихия (болг. Исихия) — болгарская музыкальная группа, созданная в 2000 году и исполняющая музыку в стиле фолк, а также христианские исихастические скандирования XIV века, чем создаёт атмосферу балканской духовной мистики. Многие из песен группы отражают темы средневековой истории Болгарии, главным образом период Оттоманского вторжения на Балканы и попыток борьбы с ним, а также раннего Оттоманского правления в Болгарии (то есть XIV—XV столетия), а также и других трагичных событий истории Болгарии, вроде сражения при Ключе 1014 года.

Происхождение названия 
Музыка группы — это своего рода ретроспектива болгарской истории и духовных традиций. Музыка группы сочетает в себе элементы музыки народов, живущих на земле сегодняшней Болгарии на протяжении веков (в том числе славян и турок) и, прежде всего, хоровой византийской традиции. Многие тексты написаны на церковно-славянском языке. Во многих песнях рассказывается о событиях бурной истории болгарского народа, главным образом об Османском вторжении на Балканы и попытках его отразить, а также другие трагические моменты болгарской истории, такие, как сражение в ущелье Струмы.

Характер творческой миссии группы, возможно, лучше всего отражает её название, которое дано в честь поздневизантийского религиозного движения исихастов, говорящего, что всё смертно, и конечный пункт назначения — спасение души — может быть достигнут только через православную веру. Слово «исихазм» означает гармонию и мистическое общение с Богом.

Состав группы 
 Евгений Николов (вокал, тапан)
 Веселин Митев (вокал, дудки, рожок)
 Владо Чифлиджанов (вокал, дудки, зурна)
 Татьяна Иосифова (вокал, клавиши)
 Пётр Делчев (тамбурин, виолончель-тамбура)
 Панайот Ангелов (перкуссия, тапан)
 Мони Мончев (бубен)

Дискография 
«Исихия» выпустила три альбома — «Исихия», «Орисия» («Причащение») и «Стихири».

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Описание на bulgaricus.com

Музыкальные коллективы Болгарии